

Persone 
 Dennis Novikov – tennista statunitense
 Evgenij Novikov – pilota di rally russo
 Igor Novikov – pentatleta sovietico
 Jakov Aleksandrovič Novikov (Jacques Novicow) – sociologo russo naturalizzato francese
 Julia Novikova – soprano russo
 Nikolaj Ivanovič Novikov – giornalista e letterato russo
 Olesya Novikova – ballerina russa
 Pëtr Sergeevič Novikov – matematico sovietico 
 Valentina Novikova – fondista russa
 Sergej Petrovič Novikov – matematico russo
 Sergej Novikov, versione russa del nome di Serhij Novikov (1949), judoka ucraino che gareggiò come sovietico
 Sergej Novikov, versione russa del nome di Sjarhej Novikaŭ (1979), biatleta bielorusso
 Sergej Novikov – fondista russo
 Sergej Novikov, versione russa del nome di Sjarhej Novikaŭ (1989), ciclista bielorusso
 Valentin Sergeevič Novikov – cestista russo
 Valentin Jur'evič Novikov – orientista russo
 Valerij Novikov – calciatore sovietico, dal 1991 russo
 Vladimir Dmitrijevič Novikov – pallanuotista russo
 Elena Novikova-Belova – schermitrice sovietica

Altro 
3157 Novikov – asteroide
Principio di auto consistenza di Novikov – teoria fisica riguardante il tempo